Конштантін () — португальська власна назва.

Топоніми

Конштантін (Віла-Реал) — парафія.
 Конштантін (Міранда-ду-Дору) — парафія.